Nando Vitali –  scrittore, drammaturgo e poeta italiano, autore di canzonette, nato nel 1898
Nando Vitali – scrittore e critico letterario italiano, nato nel 1953